Herby est le nom :
 de la gmina de Herby, dans le powiat de Lubliniec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Herby, chef-lieu de cette gmina
 de l'entreprise Herby, fabricant français d'étendoir installé à La Loupe depuis 1972 et racheté en 2010 par le groupe allemand Leifheit.

Herby est également un prénom (ex. Herby Moreau), issu d'un diminutif de Herbert (ex. Herby Arthur).

Notes et références